Бесы:

 Бесы — мифические зловредные духи, демоны. 
 «Бесы» (1872) — роман Фёдора Михайловича Достоевского.
 «Бесы» (1830) — стихотворение Александра Сергеевича Пушкина.
 Бесы (Biessi, Βίεσσοι) — имя древнего народа, жившего во время Птолемея на территории Фракии.
 «Бесы» — третий студийный альбом российской индастриал-метал группы Mordor.

См. также